Spojení písmen D a C může mít různé významy:

DC
 DC. – zkratka jména biologa Augustina Pyrama de Candollea v Mezinárodním rejstříku jmen rostlin
 CO-DC – kód ISO 3166-2 pro departement Bogotá D.C.
 bývalá SPZ okresu Děčín
 Davis Cup (anglicky Davisův pohár) – tenisový turnaj
 stejnosměrný proud (z anglického direct current)
 Direct Connect – výměnné sítě 
 Dublin Core – standard pro metadatový popis
 axiom závislého výběru – anglicky dependent choice
 DC Comics – komiksové nakladatelství
 DC Shoes – výrobce obuvi
 Democrazia Cristiana – křesťanskodemokratická strana v Itálii

D. C.
 Washington, D.C. (District of Columbia) – federální distrikt v USA
 stejnosměrný proud (z anglického direct current)
 od začátku, opakovat (z italského da capo) – hudební termín

dc
 dc (programovací jazyk)

Zkratky
Značky